Eisbock steht für:

 im Wasserbau eine Schutzvorrichtung an Brückenpfeilern, siehe Eisbrecher (Wasserbau)
 ein besonderes Bockbier mit höherem Alkoholgehalt, siehe Bockbier#Eisbock